LLP — многозначный термин, аббревиатура из латинских букв:

 Limited Liability Partnership — товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
 LeadLess Package (см. Leadless chip carrier, Flat no-leads package) — безвыводные типы корпусов микросхем